WWE Bragging Rights:

 Bragging Rights (2009) — Pay-per-view-шоу, проводимое федерацией рестлинга WWE, в 2009 году.
 Bragging Rights (2010) — Pay-per-view-шоу, проводимое федерацией рестлинга WWE, в 2010 году.

WWE Bragging Rights
Мероприятия, регулярно проводимые с 2009 года
Исчезли в 2010 году